Knauthius ist der Name folgender Personen:

 Christian Knauthe (Christian Knauth, Knauthius; 1706–1784), Oberlausitzer Geschichtsforscher und Pfarrer in Friedersdorf
 Johann Conrad Knauth (Knauthius; 1662–1732), kursächsischer Historiker und Rektor der Kreuzschule in Dresden